Sonda (gemeente), voormalige gemeente in Estland
 Sonda (plaats), plaats in Estland, gemeente Lüganuse
 Cleber Sonda, Braziliaanse voetballer